Давид Сасунский (; Сасунци Давид) — станция Ереванского метрополитена.

История 
Открыта 7 марта 1981 года в составе первого пускового участка «Дружба» — «Давид Сасунский».

Описание 
Станция расположена в центре Еревана, в районе Шенгавит с выходами к площади Давида Сасунского с памятником Давиду Сасунскому, Ереванскому вокзалу, проспектам Тиграна Меца и Арцаха и улице Севани. Станция получила своё название в честь легендарного средневекового армянского эпоса, повествующего о борьбе богатырей из Сасуна (область в средневековой Армении, ныне в Турции) против арабских захватчиков — Давида Сасунского.

Путевое развитие 
К югу от станции, на перегоне «Давид Сасунский» — «Горцаранаин», расположен пошёрстный съезд и гейт к ПТО и мойке составов.

Примечания

Ссылки 
 Национальный эпос армянского народа (Давид Сасунский) книга
 «Сасунци Давит» на новом «Мире метро»
 Станция на сайте «Мир метро»

Станции Ереванского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1981 году